Schneider (něm. krejčí) může být:

příjmení
 Schneider (příjmení)

podobné
 Šnajdr

Jiné významy 
 Schneider et Cie – francouzský zbrojní a strojírenský koncern
 Schneider Electric – francouzský výrobce spotřební elektroniky, nástupce Schneider et Cie
 Jos. Schneider Optische Werke – německý výrobce fotografických objektivů
 Rochet-Schneider – zaniklá francouzská automobilka
 Rolladen Schneider – německý výrobce kluzáků
 Schneider CA1 – francouzský tank z první světové války
 Schneider (nástroj) – značka hudebních nástrojů
 Schneiderův pohár – letecká soutěž
 Th. Schneider – zaniklý francouzský výrobce automobilů a traktorů
 Voith-Schneider – cykloidní lodní pohon